Kollorz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kollorz (* 1967), deutsche Leichtathletin
 Fritz Kollorz (1945–2019), deutscher Politiker